Leonard Schapiro – storico e accademico britannico
 Mary Schapiro – politica e avvocato statunitense
 Meyer Schapiro – storico dell'arte statunitense